Rose Garden har flere betydninger:

 "(I Never Promised You a) Rose Garden" - en sang fra 1970, der var Lynn Andersons største hit
 Rose Garden Arena - tilnavnet til Moda Center, en sportsarena i Portland, Oregon